Příjmení Enders nosí více významných osobností:

 Adi Enders (* 1935) – německý cirkusový artista, drezér, krotitel a klaun
 Dieter Enders (1946–2019) – německý chemik
 John Franklin Enders (1897–1985) – americký bakteriolog, virolog a parazitolog